Грего́рио Пе́рес Компа́нк (; род. 23 августа 1934, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский предприниматель, промышленник, миллиардер и филантроп. Известен также как «Гойо» и «Кардинал».

Биография 
Грегорио Перес Компанк родился в 1934 году в семье Бенито Басана и Хуаны Эмилианы Лопес. В 1945 году был усыновлён Маргаритой Компанк де Перес Акунья. Его приёмный отец в 1946 году основал нефтяную компанию Petrolera Perez Companc, благодаря которой Грегорио, в последующем, сколотил своё состояние. Сильное расширение PeCom пришлось на период президентства Карлоса Менема, в период приватизации, когда компанией были куплены часть активов YPF. В 1997-м за 600 млн долларов продал испанской группе Santander свою долю в Banco Río de la Plata, одного из крупнейших частных банков Аргентины. В 1999 году за 400 млн долларов были куплены 60 % акций компании , бывшего подразделения аргентинского конгломерата Bunge y Born. В 2002 году Перес Компанк продал свою нефтяную компанию Perez Companc бразильской Petrobras за 1 млрд долларов.

В 2009 году подарив свою долю в Molinos Río de la Plata (75 % акций) семерым детям, отошёл от активного участия в бизнесе. Ныне занимается благотворительностью, коллекционирует автомобили. Состояние на 2016 год оценивается в 1,53 млрд долларов США.

Грегорио Перес Компанк ревностный католик, является членом ордена Opus Dei.

См. также 
 Эрнекян, Эдуардо
 Ябран, Альфредо

Примечания

Ссылки 
 

Предприниматели Аргентины
Миллиардеры Аргентины
Члены Опус Деи